Севеж ()  —  город  в Польше, входит в Силезское воеводство,  Бендзинский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 38,22 км². Население — 5560 человек (на 2004 год).

История

Ссылки
 Официальная страница города

Города Силезского воеводства
Бендзинский повет